

Населені пункти та їхні частини

 Ауґустинув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустинув — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустинув — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ауґустинув — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ауґустинув — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Ауґустинув — частина села Свойчани в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки